Камілла, Метаб та Камілла () — дочка міфічного владаря вольсків Метаба, войовниця, яку вбив Еней під час війни з Турном (Вергілій).
 Камілла, герцогиня Корнуольська — принцеса Уельська, друга дружина (з 9 квітня 2005) Чарльза, принца Уельського, спадкоємця британського престолу.
 Камілла Рюттер Юль (дан. Kamilla Rytter Juhl, 23 листопада 1983) — данська бадмінтоністка, олімпійська медалістка, чемпіонка світу.
 107 Камілла, 107 Камілла (107 Camilla) — астероїд зовнішнього головного поясу
 Камілла роздвоюється, «Камілла роздвоюється» — французький фільм режисера і авторки сценарію Ноемі Львовські. 
 Гафурзянова Камілла Юсуфівна, Камілла Гафурзянова (рос. Камилла Юсуфовна Гафурзянова , 18 травня 1988) — російська фехтувальниця, олімпійська медалістка. 
 Камілла Белль (англ. Camilla Belle, 2 жовтня 1986 рік, Лос-Анджелес, Каліфорнія) — американська кіноактриса з бразильським корінням. 
 Лівія Медулліна Камілла (*Livia Medullina Camilla, прибл. 6 до н. е. —прибл. 10) — наречена майбутнього імператора Клавдія. 
 Камілла Ле Дантю, Камілла Петрівна Ле Дантю (17 червня 1808 — 30 грудня 1839) — дружина (з 16 вересня 1831 року) декабриста Івашева.
 Камілла (Ураган) () -  потужний тропічний циклон, що спостерігався в сезоні 1969 року в басейні Атлантичного океану.
 Камілла Геррем (норв. Camilla Herrem, 8 жовтня 1986) — норвезька гандболістка, олімпійська чемпіонка.
 Тревер Камілла Василівна (25 січня 1892, Санкт-Петербург — 11 листопада 1974, Ленінград) — російський історик і мистецтвознавець.
 Камілла Багінскайте, Камілла Багінскайте (лит. Kamilė Baginskaitė; 24 квітня 1967, Вільнюс) — американська шахістка, гросмейстер серед жінок і тренер.